First African Baptist Church and Parsonage ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First African Baptist Church and Parsonage (Waycross, Georgia), NRHP-ID 03000197
 First African Baptist Church and Parsonage (Georgetown, Kentucky), NRHP-ID 84001985